Princeton se puede referir a:

Lugares

Princeton (Nueva Jersey)
Borough de Princeton
Municipio de Princeton
Princeton (Nueva Jersey) (sobre el borough y el municipio)

Otros lugares en Nueva Jersey
Princeton Junction
Princeton Meadows
Princeton North

Universidad de Princeton
Universidad de Princeton 
Princeton University Press

Escuelas
The Old Princeton School
Princeton Community High School
Princeton Day School
Princeton Friends School
Princeton High School (Nueva Jersey)
Princeton High School (Sharonville, Ohio)
Princeton Junior School
Princeton Public Schools
Princeton Theological Seminary

Otros lugares en Estados Unidos
Princeton (Alabama)
Municipio de Princeton (Arkansas)
Princeton (California) 
Princeton-by-the-Sea (California)
Princeton (Florida)
Princeton (Illinois)
Municipio de Princeton (condado de Bureau, Illinois)
Princeton (Indiana) 
Municipio de Princeton (condado de White, Indiana)
Princeton (Iowa)
Municipio de Princeton (Iowa)
Princeton (Kansas)
Princeton (Kentucky) 
Princeton (Luisiana)
Princeton (Maine)
Princeton (Massachusetts)
Princeton (Minnesota)
Municipio de Princeton (condado de Mille Lacs, Minnesota)
Princeton (Misuri) 
Princeton (Carolina del Norte)
Princeton (Pensilvania)
Princeton (Rhode Island)
Princeton (Carolina del Sur)
Princeton (Texas)
Princeton (condado de Newton, Texas) 
Princeton (Virginia Occidental) 
Princeton (Wisconsin)
Princeton (condado de Green Lake, Wisconsin)

Canadá
Princeton (Columbia Británica)
Princeton (Terranova y Labrador)
Princeton (Ontario)

Otros
 Princeton (banda)
 Batalla de Princeton 
 Chazz Princeton, un personaje de Yu-Gi-Oh! GX
 The Princeton Rub